Rolf Reißig ist der Name folgender Personen:

* Rolf Reißig (Mathematiker) (* 1922), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer 
 Rolf Reißig (Politikwissenschaftler) (* 1940), deutscher Sozial- und Politikwissenschaftler